FIRST
FIRST Robotics Competition
FIRST LEGO League
FIRST Championship
FIRST (Fórmula 1)

Desambiguação